Em Nome do Amor (álbum) - segundo álbum da cantora Alessandra Samadello, lançado em 1994
 Em Nome do Amor (canção) - presente em Leandro & Leonardo Vol. 7, álbum de estúdio da dupla Leandro & Leonardo, lançado em 1993
 Em Nome do Amor (programa de televisão) - apresentado pelo empresário Silvio Santos, com direção geral de Alberto Luiz e exibido entre 2 de outubro de 1994 a 27 de agosto de 2000

Desambiguação